Bergschule bezeichnet:

 eine Bildungseinrichtung für technische Grubenbeamte, siehe Bergschule (Fachschule)
 Bergschule Bochum
 Bergschule Clausthal
 Bergschule Düren
 Bergschule Eisleben
 Bergschule Siegen
 Bergschule Zwickau
 Oberschlesische Bergschule

 als Eigennamen:
 Bergschule (Eilenburg)
 Bergschule St. Elisabeth in Heilbad Heiligenstadt
 Bergschule Hochwaldhausen
 Bergschule Schäßburg, Rumänien
 Bergschule (Weißenfels)

Siehe auch:
 Bergakademie